Соревнования по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 57 килограммов на Чемпионате Европы по борьбе 2018 года прошли 3 и 4 мая в Каспийске, Россия. Победительницей стала болгарская спортсменка Биляна Дудова, серебряную медаль завоевала россиянка Ирина Ологонова, а бронзу завоевали венгерка Эмеше Барка и представительница Азербайджана украинского происхождения Алёна Колесник.

Медалисты

Результаты 
 Легенда
 F — Выиграно Туше

Поединки

Утешительные поединки

Ссылки

Примечания 

Чемпионат Европы по борьбе 2018